

Musica 
 On the Radio – traccia dell'album Heaven Tonight dei Cheap Trick del 1978
 On the Radio – singolo di Donna Summer del 1980
 ...on the Radio (Remember the Days) – singolo di Nelly Furtado del 2001, dall'album Whoa, Nelly!
 On the Radio – singolo dei Groove Coverage del 2006
 On the Radio – singolo di Regina Spektor del 2006, dall'album Begin to Hope
 On the Radio – singolo di Natalia del 2009, dall'album Wise Girl 
 On the Radio – traccia dell'album Everybody Wants to Be on TV degli Scouting for Girls del 2010
 On the Radio – album dei Green Day del 2011

Televisione 
 Intervista radiofonica (On the Radio) – episodio della seconda stagione di Jonas L.A.
 On the Radio (Man of Steel) – episodio di Standoff